Бритвин — русская фамилия; имеет женскую форму Бритвина.

Известные носители 
 Бритвин, Виктор Глебович (род. 1955) — российский художник-иллюстратор.
 
 Бритвин, Олег Викторович (1937—2006) — первый заместитель председателя правления РАО «ЕЭС России» (1998—2000).

Топоним 
 Бритвин — остров архипелага Новая Земля.

См. также 
 Бритвино — название ряда населённых пунктов.